Diamantinensi – abitanti di Diamantina
Diamantinensi – abitanti di Diamantino